Toponímia:
 Collet de l'Arç: collada del municipi de Camprodon (Ripollès)
 Collet de l'Arç: collada entre els municipis de Rupit i Pruit (Osona) i de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)